Conrado I de Brandeburgo-Stendal (h. 1240-1304) fue miembro de la Casa de Ascania y gobernador conjunto de Brandeburgo.

Biografía 
Conrado I fue el cuarto de los seis hijos del margrave Juan I de Brandeburgo y su esposa Sofía, hija del rey Valdemar I de Dinamarca. Tenía 26 años de edad cuando murió su padre en 1266, y él y sus hermanos mayores Juan II y Otón IV se convirtieron en co-regentes de Brandeburgo.  

Conrado fue a gobernar la recientemente adquirida Neumark parte de Brandeburgo al este del río Oder, aunque él raramente aparece en la escena política. En una ocasión, ayudó a su hermano Otón IV, cuando se aliaron con el duque Mestwin II de Pomerelia según el tratado de Arnswalde (1269), ocupando la ciudad pomerelia de Gdańsk y ganar el territorio pomeranio alrededor de Rügenwalde.

Murió en 1304 y fue enterrado junto a su esposa en la abadía de Chorin. Hay una entrada en el registro de Chorin que dice:

Matrimonio y descendencia 
Conrado se casó con Constanza de la Gran Polonia (m. 1281), hija del duque piasta Premislao I de Gran Polonia. Juntos tuvieron cuatro hijos:
 Juan IV (h. 1261-1305)
 Otón VII (m. 1308), caballero templario
 Valdemar (h. 1280 - 14 de agosto de 1319 en Bärwalde)
 Inés (m. 1329) se casó en 1300 con el príncipe Alberto I de Anhalt-Zerbst (m. 1316)

Antepasados

Referencias 
 Andreas Thiele: Erzählende genealogische Stammtafeln zur europäischen Geschichte. Deutsche Kaiser-, Königs-, Herzogs- und Grafenhäuser, vol I, parte 1, tabla 223

Notas

Enlaces externos 
 Entry in the database of the University of Erlangen

Margraves de Brandeburgo-Stendal
Margraves de Brandeburgo del siglo XIII (casa de Ascania)
Margraves de Brandeburgo del siglo XIV (casa de Ascania)